Кваутитлан де Гарсија Бараган има више значења:

 Општина Кваутитлан де Гарсија Бараган (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Кваутитлан де Гарсија Бараган (Кваутитлан де Гарсија Бараган, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику